Der Name Bettlach steht für verschiedene Orte:

 eine Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz; siehe Bettlach SO
 eine Gemeinde im Elsass, Frankreich; siehe Bettlach (Haut-Rhin)